Polyandrie (biologie), bij dieren
Polyandrie (sociologie), bij de mens